Raval ist der Familienname folgender Personen:

 Cesar Raval (1924–2017), philippinischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Bangued
 Estela Raval (1929–2012), argentinische Sängerin
 Madame de Raval (1743–1826), natürliche Schwester von Charles Henri d’Estaing, comte d’Estaing, siehe Lucie-Madeleine d’Estaing

Siehe auch:
 Raval (Gujarat), ein Ort im indischen Bundesstaat Gujarat
 El Raval, ein Stadtteil von Barcelona
 Rawal
 Revel